Tornasol puede referirse a:
El indicador de pH o tornasol.
El nombre común de la planta Chrozophora tinctoria.
El nombre común de la planta ''Heliotropium europaeum.
El personaje ficticio Silvestre Tornasol, de la serie Las aventuras de Tintín.Tornasol, álbum de la banda Los Fuckin’ Sombreros.Tornasol''', álbum de la cantautora Mon Laferte.
canción de Los Fuckin’ Sombreros de su álbum homónimo.
canción de Mon Laferte de su álbum homónimo.